Франц Фолькмар Рейнгард (; , Фоэнштраус, Бавария — , ) — немецкий протестантский богослов и проповедник, , профессор, ректор Виттенбергского университета (1790—1791).

Биография 
Сын проповедника. С 1773 года обучался в университете Виттенберга. В 1780 году стал доцентом, позже профессором теологии и философии в Университете Виттенберга, где в 1790—1791 годах был ректором. В 1792 году назначен Oberhofprediger (первым проповедником) в саксонского двора в Дрездене, член верховной консистории в Дрездене.

Рейнхард был одним из наиболее влиятельных протестантских богословов своей эпохи и видным представителем «просвещенного богословского сверхъестественного». Не возражая против современной рационалистической мысли, он в то же время подчеркивал важность божественного превосходства и библейской власти. В своих проповедях и лекциях попытался установить «лютерантскую истину» рациональными способами.

Вслед за Германом Самуилом Реймарусом посвятил себя историко-критическому исследованию жизни Иисуса .

От эклектизма и скептицизма он перешёл к супранатурализму. К первому периоду его деятельности принадлежит его работа «Система христианской морали» («System der christlichen Moral», Виттенберг, 1788—1815), ко второму периоду — его проповеди, надолго установившие теорию и практику немецкого духовного красноречия.

Опубликованные работы 
Среди письменных работ, приписываемых ему, полное собрание проповедей Ф. Рейнгард, изданное в 39 томах, которые были опубликованы в 1793—1837 годах. Другие известные публикации Рейнгарда включают:
 Versuch über den Plan, welchen der Stifter der christlichen Religion zum Besten der Menschheit entwarf (1781)
 Vorlesungen über die Dogmatik (1801)
 System der christlichen Moral(fünf Bände; 1802—1816)
 Predigt am Reformationsfeste des Jahres 1807 […] 
 Geständnisse seine Predigten und seine Bildung zum Prediger betreffend (1810) 
 Briefe veranlasst durch Reinhards Geständnisse (1811) Digitalisat mit Heinrich Gottlieb Tzschirner
 Sämtliche Predigten (1815—1821)

Примечания

Ссылки 
 
 Биография

Богословы Германии
Богословы XVIII века
Богословы XIX века
Проповедники Германии
Преподаватели Галле-Виттенбергского университета
Ректоры Галле-Виттенбергского университета
Выпускники Галле-Виттенбергского университета